Список организаций, устанавливающих и фиксирующих языковые стандарты.

Естественные языки

Искусственные языки 

 
Списки учреждений
Стандартизация